L'edizione 1991-92 della Eredivisie vide la vittoria finale del , al suo secondo titolo consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Dennis Bergkamp (), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1991-92.
 Den Haag, De Graafschap e VVV-Venlo retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1991-1992

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Campionato olandese di calcio